Frederik van Anhalt-Dessau (1769-1814), zoon van Leopold III van Anhalt-Dessau
Frederik van Anhalt-Dessau (1799-1864), zoon van de voorgaande